Симович (, ) — сербская и украинская фамилия. Известные носители:
 Симович, Александар (род. 1976) — сербский преступник, член Земунской преступной группировки, один из организаторов убийства Зорана Джинджича.
 Симович, Душан (1882—1962) — югославский военачальник, премьер-министр Югославии (27 марта 1941 — 12 января 1942; с апреля 1941 в изгнании).
 Симович, Зоран (род. 1954) — югославский футболист, вратарь.
 Симович, Любомир (род. 1935) — сербский писатель.
 Симович, Милан (1909—1942) — югославский сербский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
  (род. 1952) — боснийский юрист, председатель Конституционного суда Боснии и Герцеговины (2009—2012).
 Симович, Робин (род. 1991) — шведский футболист, нападающий.
 Симович, Роман Аполлонович (1901—1984) — украинский советский композитор.
 Симович, Слободан (род. 1989) — сербский футболист, полузащитник.
 Симович, Янко (род. 1987) — черногорский футболист, защитник.